Fontanele ima više značenja:
 Fontanele
 Fontanele (Alesandrija)
 Fontanele (Askoli Pičeno)
 Fontanele (Avelino)
 Fontanele (Beluno)
 Fontanele (Bolonja)
 Fontanele (Kazerta)
 Fontanele (Kjeti)
 Fontanele (Kozenca)
 Fontanele (Ferara)
 Fontanele (Firenca)
 Fontanele (Frozinone)
 Fontanele (Leče)
 Fontanele (Mačerata)
 Fontanele (Parma)
 Fontanele (Pavija)
 Fontanele (Peruđa)
 Fontanele (Pezaro i Urbino)
 Fontanele (Peskara)
 Fontanele (Salerno)
 Fontanele (Teramo)
 Fontanele (Torino)
 Fontanele (Vareze)
 Fontanele (Verona)
 Fontanele (Vičenca)

Vidi još 
 Fontanel (višeznačna odrednica)